Вороговский — фамилия. Известные носители:

 Вороговский, Роман Владимирович (род. 1973) — казахстанский футболист, полузащитник и нападающий.
 Вороговский, Ян Владимирович (род. 1996) — казахстанский футболист, полузащитник.